El Rajolar de Bauset fou una antiga fàbrica de rajoles i teules fundada a principis del segle XX pel matrimoni format per Francisco Bauset Moltó i Teresa Masiá Miralles. Està situat al carrer Enrique Reig municipi de Paiporta a la comarca de l'Horta Sud pertanyent a la Comunitat Valenciana. Està catalogat com Bé immoble de rellevància local, amb número d'anotació 46.16.186-E4.

L'any 2017 entrà a formar part de la Xarxa de Museus Etnològics Locals, coordinada pel Museu Valencià d'Etnologia.

La situació de la fàbrica estava als afores de la ciutat i tenia una àrea d'uns 9.520 metres quadrats, on s'incloïa els terrenys d'extracció de l'argila per a la seva producció, les construccions de dues naus on s'emmagatzemava els materials i dos forns un de tipus morú i un altre de tipus Hoffman. Va estar en activitat fins a la dècada de 1990. Fins a la seva adquisició per l'ajuntament de Paiporta per convertir-ho en el Museu de la Rajoleria de Paiporta.

Referències 

Paiporta
Museus del País Valencià
Monuments d'interès local de l'Horta Sud
Bauset